Banna bezeichnet:
 Banna, philippinische Stadtgemeinde
 Xishuangbanna, autonomer Bezirk in der südwestchinesischen Provinz Yunnan
 Banna (Birdoswald), römisches Hilfstruppenkastell am Hadrianswall im heutigen Nordengland
 Banna (Bangladesch), Stadt in Bangladesch
 Banna (Pakistan), Stadt in Pakistan
 Banna Strand, Strand in Irland
 Banna (Fluss), Gewässer in Italien

Banna ist der Familienname von
 Mohamed Reza Banna (* 1971), iranischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 al-Banna
 Bana
 Panna